Городня — населённый пункт в Смоленской области России:
 Городня — деревня в Холм-Жирковском районе;
 Городня — деревня в Новодугинском районе.